Ballarini může být:

příjmení

 Bruno Ballarini (1937–2015), italský fotbalový obránce a trenér
 Gastone Ballarini (1937–1982), italský fotbalový brankář
 Paolo Ballarini (1712–?), italský malíř

ostatní významy
 Ballarini (firma), italský výrobce nádobí